

Geografia 
 Irura – comune spagnolo dei Paesi Baschi

Zoologia 
 Irura – genere di ragni della famiglia Salticidae